Niemcy:
 Suhl – miasto w kraju związkowym Turyngia
 Suhl – góra
 Suhl – rzeka, dopływ Weihe
 Suhl – rzeka, dopływ Werry
 Suhl – były okręg
 Suhl – były powiat

Osoby:
 Eckardt Suhl – niemiecki hokeista

Zobacz też:
 Werra-Suhl-Tal